Сапарево () — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Сапарева-Баня. Население составляет 1 407 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Сапарево, в состав которого входит Сапарево, должность кмета (старосты) исполняет Иван Димитров Базиргянов (независимый) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Сапарева-Баня — Сашо Кирилов Иванов (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Страница за село Сапарево на сайта на община Сапарева баня
 Свети Архангел в село Сапарево 
 Свети Никола в село Сапарево 
 Статистика населения 

Сёла Кюстендилской области